Rougham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk.
 Rougham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk.